Ед Джовановскі (,  26 червня 1976, Віндзор) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Канади.

Олімпійський чемпіон. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1993 року.

1994 року був обраний на драфті НХЛ під 1-м загальним номером командою «Флорида Пантерс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 21 рік, захищав кольори команд «Флорида Пантерс», «Ванкувер Канакс» та «Фінікс Койотс».

Загалом провів 1204 матчі в НХЛ, включаючи 76 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Був гравцем молодіжної збірної Канади, у складі якої брав участь у 7 іграх. Виступав за національну збірну Канади, провів 40 ігор в її складі.

Нагороди та досягнення 
Клубні
 Учасник матчів усіх зірок НХЛ — 2001, 2002, 2003, 2007, 2008.
Збірні
 Чемпіон світу серед молодіжних команд — 1995.
 Олімпійський чемпіон — 2002.
 Володар Кубка світу — 2004.
 Срібний призер чемпіонатів світу — 2005, 2008.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 

 
 
 
 

Канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2002
Призери зимових Олімпійських ігор 2002
Перші номери драфтів НХЛ
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Канадські олімпійські чемпіони
Хокеїсти «Флорида Пантерс»
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти «Фінікс Койотс»
Задрафтовані «Флорида Пантерс»
Уродженці Віндзора (Онтаріо)